Lakewood Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Lakewood Township (Illinois)
 Lakewood Township (Lake of the Woods County, Minnesota)
 Lakewood Township (St. Louis County, Minnesota)
 Lakewood Township (New Jersey)